Michael Gough est un acteur britannique né en 1916 et mort en 2011.
 Michael Gough est un acteur spécialisé dans le doublage.